

Aziende
Singer – azienda produttrice di macchine per cucire statunitense
Singer – casa automobilistica britannica
Singer & Wolfner – casa editrice ungherese

Persone 
Benno Singer – impresario teatrale e imprenditore ungherese naturalizzato britannico
Bryan Singer – regista e sceneggiatore statunitense
Christina Singer – ex tennista tedesca
Eric Singer – musicista statunitense
Eric Warren Singer – sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
Ernst Singer – ex calciatore austriaco
Fred Singer – fisico austriaco naturalizzato statunitense
Hinde Singer, meglio nota come Esther Kreitman – scrittrice polacca
Heike Singer – ex canoista tedesca
Holm Singer – ex agente segreto tedesco
Isaac Bashevis Singer – scrittore polacco naturalizzato statunitense, premio Nobel per la letteratura
Isaac Merrit Singer – inventore statunitense
Isadore M. Singer – matematico statunitense
Isidore Singer – scrittore ed editore austriaco naturalizzato statunitense
Israel Joshua Singer – scrittore polacco
John Singer Sargent – pittore statunitense
Josh Singer – sceneggiatore e produttore statunitense
Katharina Szelinski-Singer – scultrice tedesca
Lori Singer – attrice statunitense
Marc Singer – attore statunitense
Margaret Singer – psicologa e scrittrice statunitense
Mike Singer – cantante e attore tedesco
Paul Singer – imprenditore statunitense
Paulina Singer – attrice, ballerina e cantante statunitense
Peter Singer – filosofo dei diritti degli animali australiano
Rolf Singer – botanico e micologo tedesco
Teresina Singer – soprano slovacca

Altro
10698 Singer – asteroide della fascia principale
Bobby Singer – personaggio della serie televisiva Supernatural
Ghiacciaio Singer – ghiacciaio della Terra di Marie Byrd, Antartide
Grattacielo Singer – storico grattacielo di New York
 Casa Singer – storico grattacielo di New York

Pagine correlate 
 The Singer